Gertz ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Gertz Manero (* 1939), mexikanischer Politiker 
 Bernhard Gertz (* 1945), Oberst der Bundeswehr und von 1993 bis 2008 Bundesvorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes
 Bruce Gertz (* 1952), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Christian Gertz (* 1948), deutscher Lebensmittelchemiker
 Fred Gertz (1934–2009), deutscher Schlagertexter und Pressesprecher der Kreisverwaltung Oberhavel
 Heinrich Gertz (Unternehmer) (1864–1935), deutscher Textilfabrikant in Heidenheim und Konsul
 Holger Gertz (* 1968), deutscher Journalist
 Irving Gertz (1915–2008), US-amerikanischer Filmkomponist
 Jan Christian Gertz (* 1964), deutscher evangelischer Theologe  
 Jami Gertz (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Lucas Gertz (* 1990), deutscher Basketballspieler
 Martin Clarentius Gertz (1844–1929), dänischer Klassischer Philologe
 Michael Gertz (* 1965), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Sebastian Gertz, britischer Philosophiehistoriker

Siehe auch: 
 Gertze
 Gerz
 Geertz